El término Dump («vertedero» como sustantivo y «tirar a la basura» como verbo en inglés) puede referirse a:

 Pump and dump («inflar y tirar»), un tipo de fraude.
 Volcado de memoria (en inglés «memory dump»), en informática, un registro no estructurado del contenido de la memoria en un momento concreto, generalmente utilizado para depurar un programa que ha finalizado su ejecución incorrectamente.

El acrónimo DUMP puede referirse a:
 Desoxiuridilato (dUMP), un desoxirribonucleótido.